Петриковское месторождение калийных и каменной солей ― природные минеральные образования земной коры в соленосной толще Припятского прогиба.

Открытие и обследование месторождения 
Петриковское месторождение расположено на западе центральной зоны Припятского прогиба, в Петриковском районе и частично в Мозырском районе Гомельской области. Районный центр Петриков находится в центре месторождения. Открытие месторождения произошло в мае 1966 года близ деревни Белка Петриковского района при проведении плановых поисковых работ. В 1966―1967 гг. были проведены поисково-оценочные работы, в результате которых в верхнесолёной толще определены 8 калийных горизонтов. К середине 1970-х гг. произведена разведка месторождения: пробурено 150 скважин с отбором керна, выделением калийных горизонтов, оценкой содержания хлористых калия и магния и терригенных примесей в верхнесоленосной толще, произведены геофизические исследования в стволе скважин: гамма-каротаж (ГК), электрокаротаж (КС), нейтронный гамма-каротаж (НГК). Были определены возможные запасы месторождения: около 2,2 млрд тонн, глубина залегания породы достигает 1,2 км.

Характеристика месторождения 
Формация месторождения отличается высокой соленасыщенностью ― 80 %, и высокой калиеносностью. Калийные горизонты месторождения ― переслаивание калийной и каменной солей, галопелита и карбонатно-ангидритовых пород. Для калийных слоев характерно высокое содержание хлорида калия, которое во втором достигает 50,6 %, а в третьем — 47,1 %, среднее содержание месторождению — 22,18 %. Среднее содержание нерастворимого остатка во втором и четвёртом калийных слоях, соответственно, 0,21 и 0,52 %. Калийные соли чистые, с крупнозернистой структурой.

Разработка месторождения 
В 2014 году «Беларуськалий» начал строительство горно-обогатительного комплекса для производства хлористого калия, проектная мощность ― 1,5 млн тонн в год. Расчётный срок работы комплекса с учётом минеральных запасов ― около 90 лет. Предполагается начать производство в конце 2019 года, в декабре 2021 года вывести на проектную мощность. К 2015 году в месторождении выявлено 11 калийных горизонтов, из них основное промышленное значение имеет горизонт IV-П. Практический интерес также представляют горизонты I-П и VI-П. В мае 2016 года на площадке комплекса состоялось торжественное открытие работ по строительству шахты. Отмечалось, что новое предприятие явится значительным событием на мировом калийном рынке.

Примечания

Литература 
 Митько И. А. Особенности структурно-тектонического строения Северного участка Петриковского месторождения калийных солей // Устойчивое развитие: региональные аспекты: сборник материалов VIII региональной научно-практической конференции молодых ученых, Брест, 18 ноября 2016 г. / Брестский гос. ун-т им. А. С. Пушкина. ― Брест, БрГУ, 2017.

Месторождения Белоруссии
Восточно-Европейская платформа
Геология Белоруссии
Беларуськалий